GDO je zkratka s více významy:

 Garage door opener – zařízení ze sci-fi seriálu Stargate SG1
 Grid dip oscillator – zařízení pro měření rezonance
 Gd2O3 – Oxid gadolinitý